Wahlen in Bangladesch 1973 wurden in dem kürzlich unabhängig gewordenen Bangladesch abgehalten. Die Awami-Liga gewann die Wahl mit 293 der 300 Mandate, inklusive elf Wahlkreisen, wo es keine Gegenkandidaten und keine Gegenstimmen gegeben hatte. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,9 %.

Die Awami-Liga war schon vor den Wahlen klarer Favorit und die Regierung von Scheich Mujibur Rahman unternahm große Anstrengungen alle Sitze zu gewinnen. Dies führte zu einer nahezu kompletten Verdrängung jeglicher Opposition. Nicht einmal die Parteiführer der meisten Oppositionsparteien konnten so Sitze erringen, under anderem Major Mohammad Abdul Jalil (Jatiya Samajtantrik Dal), Rashed Khan Menon, Kazi Zafar Ahmed und Aleem al-Razee (National Awami Party (Bhashani)) und Suranjit Sengupta (National Awami Party (Muzaffar)).

Wahlverlauf 
Vor den Wahlen wurden einige Oppositionskandidaten von Anhängern der Awami League entführt, noch bevor sie ihre Nominierungsunterlagen einreichen konnten. In einigen Wahlkreisen, in denen Oppositionskandidaten bei der Stimmenauszählung führend waren, wurde die Auszählung abrupt gestoppt, Wahlurnen wurden mit gefälschten Papieren vollgestopft und die Kandidaten der Awami-Liga wurden inmitten der starken Präsenz von Freiwilligen der Awami-Liga zu Gewinnern erklärt.
Es wurde jedoch allgemein angenommen, dass die Awami League mit der Attraktivität ihres Führers Scheich Mujib und ihrer maßgeblichen Rolle bei der Unabhängigwerdung Bangladeschs die Wahlen auch ohne Manipulation gewonnen hätte.

Ergebnisse

Stimmenanteil nach Distrikt 
Abkürzungen:
AL = Awami-Liga
JSD = Jatiya Samajtantrik Dal
NAP-M = Bangladesh National Awami Party
NAP-B = National Awami Party (Bhashani)

Siehe auch 
 Mitglieder der 1. Jatiya Sangsad (Liste)

Einzelnachweise 

1973
Bangladesch